Hugues de Chalon (999-1039), évêque d'Auxerre
Hugues de Chalon (1220-1266), comte de Bourgogne.
Hugues  de Chalon-Arlay (1288-1322), seigneur de la Maison de Chalon-Arlay
Hugues de Chalon, prince-évêque de Liège (1295-1301), puis archevêque de Besançon.
Hugues II de Chalon-Arlay (1334-1388), seigneur de la Maison de Chalon-Arlay
Hugues de Chalon († 1490), seigneur de Château-Guyon (à Salins), Orbe et Nozeroy, marié en 1479 à la bienheureuse Louise de Savoie.